Ceca steht für:

 Ceca, Künstlername von Svetlana Ražnatović (* 1973), serbische Turbo-Folk-Sängerin

CECA steht für:

 Communauté européenne du charbon et de l'acier, französisch für Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl
 Confederación Española de Cajas de Ahorros, Sparkassen-Verband in Spanien

Abkürzung